Schorno ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Schorno (1505–1592), Schweizer Politiker, Landammann
 Paul Schorno (1930–2019), Schweizer Theaterkritiker